Die BB&T Atlanta Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis zum 28. Juli 2013 in Atlanta stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Umag die  ATP Vegeta Croatia Open sowie in Gstaad die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad gespielt, die genau wie die BB&T Atlanta Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Roddick, der mittlerweile seine Profikarriere beendet hat. Im Doppel gewannen Matthew Ebden und Ryan Harrison den Titel im letzten Jahr. Während Harrison in diesem Jahr an der Seite seines Bruders Christian Harrison spielte, nahm Ebden nicht mehr am Turnier teil.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BB&T Atlanta Open 2013 fand vom 20. bis zum 22. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den BB&T Atlanta Open 2013 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 80 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Atlanta